Indy est le surnom d'Indianapolis, capitale de l'Indiana.
 Indy est le diminutif du héros Indiana Jones.
 Un Indy est un trick de skateboard.
 L'Indy est une station graphique conçue et vendue par SGI.
 Vincent d'Indy est un compositeur français.
 Indy est un groupe de rock.
 Indy est un ancien lecteur audio jouant et téléchargeant automatiquement de la musique disponible gratuitement sur Internet et proposant un système de notation pour choisir une sélection adaptée aux goûts de l'utilisateur.

Voir aussi